

Geografia 
 Anker – fiume affluente del Tamigi in Inghilterra

Persone 
 Albert Anker – pittore svizzero
 Chris Anker Sørensen – ciclista su strada danese
 Erik Anker – imprenditore e velista norvegese
 Johan Anker – velista norvegese
 Lida van der Anker-Doedens – canoista olandese

Altro 
 Anker Innovations – azienda cinese operante nel settore dell'elettronica

Pagine correlate 
 Ancher
 Zum goldenen Anker